CUDA steht für:
 CUDA, eine Programmiertechnik für Nvidia-Grafikkarten

CuDA steht für:
 Doppelader, ein Kupfer-Netzwerkkabel

Čuda oder Cuda ist der Familienname folgender Personen:
 Emilce Cuda (* 1965), argentinische Theologin, Wirtschafts- und Politikwissenschaftlerin, Hochschullehrerin
 Milan Čuda (* 1939), tschechoslowakischer Volleyball-Spieler

Abkürzung